Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Siennicki – polski inżynier architekt
 Paweł Siennicki – polski dziennikarz
 Teofil Siennicki – polski aktor i przedsiębiorca teatralny, uczestnik powstania styczniowego